

Turniej główny

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Grupa A 
Kolejność w tabeli: 1) Zwycięstwa 2) Wygrane sety 3) Wygrane gemy

Grupa B 
Kolejność w tabeli: 1) Zwycięstwa 2) Wygrane sety 3) Wygrane gemy

Wimbledon 2010
Wimbledon – turniej legend mężczyzn